Las siglas AAM pueden referirse a:
Automatic Acoustic Management, método para reducir las emanaciones de ruido en los dispositivos ATA
Academy of Ancient Music, orquesta, con sede en Londres.
Agrupación Astronómica de Manresa, agrupación de astrónomos aficionados sin ánimo de lucro, con sede social en el Parque de Puigterrá.
Alianza Americana de Museos, asociación sin fines de lucro que se encarga de reunir a los museos de Estados Unidos
Asociación de Ambientólogos de Madrid, asociación sin ánimo de lucro que se encarga de representar a los estudiantes, licenciados y graduados en Ciencias Ambientales por la Comunidad de Madrid

Referencias 

Siglas